Tenisowy turniej WTA Mutua Madrileña Madrid Open 2010 odbył się w dniach 9–17 maja w Madrycie na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 4 500 000 euro. Mistrzynią została Francuska Aravane Rezaï, a grę deblową wygrały turniejowe jedynki siostry Serena Williams i Venus Williams.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Hiszpanii